Il doppio del torneo di tennis Ford Tennis Championships 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John Isner e Travis Parrott che hanno battuto in finale Richard Bloomfield e Michael Ryderstedt 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (primo turno)
 Robert Kendrick /  Brian Wilson (quarti di finale)

 Patrick Briaud /  Donald Young (primo turno)
 John Isner /  Travis Parrott (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ford Tennis Championships 2007